Мозък може да се отнася за:

 Главен мозък
 Гръбначен мозък
 Костен мозък